Sprint kobiet na mistrzostwach świata w biathlonie 2012 odbył się 3 marca w Chiemgau-Arena. Była to pierwsza konkurencja indywidualna kobiet na mistrzostwach.

W zawodach zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Magdalena Neuner. Niemka była bezbłędna na strzelnicy i o 15,2 s wyprzedziła Białorusinkę Darję Domraczawą oraz o 37,6 s Ukrainkę Wiktoriję Semerenko. Był to jedenasty złoty medal Neuner na mistrzostwach świata, trzeci w sprincie.

Wyniki

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2012